— название биологических таксонов:
 , род растений семейства 
  — синоним рода растений